Sienno heißen folgende Orte in Polen:

 Sienno (Wągrowiec) (dt. Schreibersdorf), Dorf im Powiat Wągrowiecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Wągrowiec (Landgemeinde)
 Sienno (Dobrcz), Dorf im Powiat Bydgoski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Dobrcz
 Sienno (Ośno Lubuskie) (dt. Seefeld), Dorf im Powiat Słubicki der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Ośno Lubuskie
 Sienno (Powiat Lipski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lipski der Woiwodschaft Masowien